Castle Rock bezeichnet

Orte:
 Castle Rock (Colorado)
 Castle Rock (Washington)
 Castle Rock (Wisconsin)
 Castle Rock (Minnesota), im Dakota County

Townships:
 Castle Rock Township (Minnesota), im Dakota County
 Castle Rock Township (North Dakota)

im NRHP gelistete Objekte:
 Castle Rock (Kansas), NRHP-Nr. 00000109
 Castle Rock (New York), NRHP-Nr. 77000972

Gebirge und Felsformationen:
 Castle Rock State Park (Kalifornien)
 Castle Rock State Park (Illinois)
 Castle Rock (Utah), Felsnadel in der Nähe des Colorado River
 Castle Rock (Berg, Washington), bei Leavenworth (Washington)
 Castle Rock (Ross-Insel) auf der Ross-Insel im Ross-Archipel, Antarktis
 Castle Rock (Snow Island) auf Snow Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Castle Rock (Edinburgh), Basaltkegel eines erloschenen Vulkans in Edinburgh, Schottland

Inseln in den Vereinigten Staaten:
 Castle Rock (Del Norte County, Kalifornien)
 Castle Rock (Los Angeles County, Kalifornien)
 Castle Rock (Monterey County, Kalifornien)
 Castle Rock (Santa Barbara County, Kalifornien)
 Castle Rock (Maine)
 Castle Rock (Massachusetts)
 Castle Rock (Clatsop County, Oregon)
 Castle Rock (Curry County, Oregon)

Sonstiges:
 das fiktive Castle Rock (Maine), siehe: Castle-Rock-Zyklus
 Castle Rock Entertainment
 Castle Rock Festival
 Castle Rock (Zeitschrift)
 Castle Rock (Fernsehserie)

Siehe auch
 Castlerock